

Geografia 
 Mundy Township – township della contea di Genesee, nel Michigan (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Carl Epting Mundy Jr. – comandante statunitense
 Edward Mundy – politico statunitense
 Frank Mundy – pilota automobilistico statunitense
 Harry Mundy – designer automobilistico britannico
 John Mundy – compositore inglese
 Josef Mundy – scrittore israeliano
 Liza Mundy – giornalista statunitense
 Meg Mundy – attrice e modella inglese naturalizzata statunitense
 Mundy – cantante irlandese
 Peter Mundy – viaggiatore inglese
 Ryan Mundy – giocatore di football statunitense
 Talbot Mundy – scrittore britannico naturalizzato statunitense
 Wrightson Mundy – politico inglese

Pagine correlate 
 William Mundy